Серсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 85 км на південь від Діжона, 35 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Серсі на сайті французького Національного інституту географії
 Серсі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серсі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серсі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара